Майкл Э́нтони «Майк» Каммалле́ри (; 8 июня 1982, Ричмонд-Хилл, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, нападающий.

В 2001 году Майкл Каммаллери был выбран на драфте клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз». Проведя в составе калифорнийского клуба 6 сезонов, перешёл в «Калгари Флеймз». В 2009 году заключил контракт с «Монреаль Канадиенс»,, где был одним из ассистентов капитана команды.

12 января 2012 года Каммаллери был обменян обратно в «Калгари Флеймз» вместе с правами на голкипера Карри Рамо и выбор в пятом раунде драфта-2012 на Рене Бурка, Патрика Холланда и выбор во втором раунде драфта-2013.

1 июля 2014 года подписал пятилетний контракт с «Нью-Джерси Девилз» на 25 миллион долларов. Летом 2017 года «Нью-Джерси» выкупил последние 2 года контракта, и Каммаллери подписал годовой контракт на $ 1 млн с «Лос-Анджелес Кингз». Уже 15 ноября был обменян в «Эдмонтон Ойлерз» на Юсси Йокинена.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

Командные 
Юниорская карьера

Студенческая карьера

Международные

Личные 
Юниорская карьера

Студенческая карьера

АХЛ

Международные

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Родившиеся в Ричмонд-Хилле (Онтарио)
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»